Chamdo, officiellt känt som Qamdo, är en stad på prefekturnivå i den autonoma regionen Tibet i sydvästra Kina. Större delen av regionen tillhör det kulturgeografiska området Kham.

Historia 
Chamdo var länge en provins i Tibet. 1950 ockuperades den av Folkets befrielsearmé och förhandlingar inleddes med provinsens guvernör Ngabö Ngawang Jigme om regionens införlivande med Folkrepubliken Kina, vilket skedde följande år.

Administrativ indelning 
Den är uppdelad i ett stadsdistrikt och 10 härad:

Referenser 

 A. Gruschke: The Cultural Monuments of Tibet’s Outer Provinces: Kham - Volume 1. The Xizang Part of Kham (TAR), White Lotus Press, Bangkok 2004. 
 

WP:Projekt Kina